M1877 steht für:
 152-mm-M1877
 152-mm-L/35-Kanone M1877
 9-Zoll-Kanone M1877
 9/30-Zoll-Kanone M1877
 9/35-Zoll-Kanone M1877
 11-Zoll-Kanone M1877
 42-Linien-Feldgeschütz M1877
 42-Linien-Belagerungsgeschütz M1877
 Infanterie- und Jägergewehre M1877, Kaliber 11 × 58 mm R, siehe Tabernakelverschluss
 Karabiner M1877, Kaliber 11 × 36 mm R, siehe Tabernakelverschluss
 „Kavalleriesäbel leichter Gattung“ M1877, siehe Reitende Tiroler Landesschützen
 Mantel M1877, siehe Militärische Ausrüstung der Infanterie im Ersten Weltkrieg

Abkürzung